Белмондо може да се отнася за:

 Жан-Пол Белмондо̀ – френски актьор
 Пол Белмондо̀ – френски пилот от Формула 1
 Стефания Белмо̀ндо – италианска състезателка по ски-бягане